Hr.Ms. Karel Doorman (1943), tot 1946 het vliegdekschip HMS Nairana
 Hr.Ms. Karel Doorman (1944), tot 1948 het vliegdekschip HMS Venerable
 Hr.Ms. Karel Doorman (1991), een fregat van de Karel Doormanklasse
 Zr.Ms. Karel Doorman (2015), een logistiek ondersteuningsschip